HP 2100 — это серия 16-разрядных мини-компьютеров, которые выпускались компанией Hewlett-Packard (HP) с середины 1960-х до начала 1990-х. Десятки тысяч машин этой серии были проданы в течение двадцати пяти лет, что сделало HP четвёртым по величине поставщиком мини-компьютеров в 1970-х.

История 
Проектирование началось в Data Systems Inc (DSI) под названием DSI-1000. HP купила эту компанию в 1964 и объединила её со своим подразделением Dymec. Оригинальная модель, 2116A, построенная с использованием интегральных микросхем и памяти на магнитных сердечниках, была выпущена в 1966. В течение следующих четырёх лет были выпущены модели от A до C с различными типами памяти и расширениями, а также версии 2115 и 2114 с уменьшенной стоимостью. Впоследствии все эти модели были заменены на серию HP 2100 в 1971, а затем снова на серию 21MX в 1974, когда память на магнитных сердечниках была заменена .

Примечания

Ссылки 
 Jeff Moffat's HP2100 Archive, software and manuals 
 Simulator, with executable binaries and source in C 
 1972 HP 2100 Brochure 
 HP Computer Museum: 1000-L & A Series 
 The HP Way, HP 2116, Year 1966 

История компьютерной техники
Мини-компьютеры